

Сєверне сільське поселення — сільське поселення, Александровський район, Томська область
 Сєверне сільське поселення — сільське поселення, Баунтовський евенкійський район, Бурятія

Див. також 
 Північне сільське поселення